La désignation de Bayer Gamma Fornacis (γ For / γ Fornacis) est partagée par deux étoiles de la constellation du Fourneau :
 γ Fornacis ;
 γ Fornacis.

Elles sont distantes d'environ 4° dans le ciel.

Constellation du Fourneau
Homonymie stellaire
Fornacis, Gamma